Schauenstein bezeichnet
 Schauenstein, Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Schauenstein (Adelsgeschlecht). aus Graubünden stammendes Adelsgeschlecht
 Burg Schauenstein (Frankenwald), Burg in der Stadt Schauenstein im Frankenwald, Oberfranken
 Burg Schauenstein (Niederbayern), abgegangene Burg bei Schönberg im Landkreis  Freyung-Grafenau, Bayern
 Burg Schauenstein (Pölla), Burgruine bei Pölla, Niederösterreich
  Burg Schauenstein bei Kopřivnice, Tschechien, siehe Burg Šostýn
 Felsenburg Schauenstein in der Böhmischen Schweiz, siehe Felsenburg Šaunštejn
 Schloss Schauenstein bei Fürstenau, Graubünden, Schweiz

Schauenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schauenstein (1827–1891), österreichischer Gerichtsmediziner
 Else Schauenstein-Burger (1880–1980), österreichische Konzertpianistin und Klavierpädagogin
 Erwin Schauenstein (1918–1999), österreichischer Biochemiker

 Konrad Schauenstein (1944–2007), österreichischer Pathologe und Immunologe
 Rudolf Anton von Buol-Schauenstein (1705–1765), Schweizer Adeliger
 Walther Schauenstein (1870–1943), österreichischer Gynäkologe